Liebesapfel steht für:

 veraltete Bezeichnung für die „Paradiesfrucht“, siehe Tomate
 in der Bibel die Frucht der Alraune, siehe Alraune (Kulturgeschichte) 
 der Apfel in seiner symbolischen Bedeutung, siehe Kulturapfel #Der Liebesapfel